Кравченко Олег Вікторович:
 Кравченко Олег Вікторович (1977—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України, кавалер ордена За мужність III ступеня.
 Кравченко Олег Вікторович — український науковець, доктор технічних наук, завідувач відділу нетрадиційних енерготехнологій Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, лауреат премії НАН України імені Г. Ф. Проскури.

Примітки